El término La Obra puede referirse a:

 Nombre con el que se conoce popularmente al Opus Dei.
 Chacra La Obra, antigua chacra que estaba cercana a Santiago de Chile de Chile, en la actual comuna de Independencia de Chile.
 La Obra, localidad perteneciente a la comuna de San José de Maipo en los límites de Santiago de Chile.
 La obra, relato redactado por Franz Kafka.
 La obra, novela de Les Rougon-Macquart, de Émile Zola.
 Las Obras, localidad de la Región del Maule en Chile.
 La obra, episodio de la serie de televisión Zoey 101.
La Obra, periódico anarquista publicado en Argentina entre 1916 y 1919.